Phagmodrupa bzw. Phagmo Drupa (tibet. Phag-mo gru-pa; chin. Pamuzhuba ) oder kurz Phagdru (tibet. Phag-gru; chin. Pazhu ) bezeichnet:

 Phagmodrupa Dorje Gyelpo (1110–1170), Gründer des Phagdru-Zweiges der Kagyü-Schule
 Changchub Gyaltshen (1302–1364?), Gründer der Phagmodrupa-Dynastie

 Phagmodrupa-Dynastie, eine in der Yuan- und Ming-Dynastie im heutigen tibetischen Regierungsbezirk Lhokha von der Familie Lang errichtete Herrschaft
 Phagdru-Kagyü, einen von Dorje Gyelpo gegründeten Zweig der Kagyü-Schultradition des tibetischen Buddhismus
 Phagdru (Zehntausendschaft), eine tibetische Zehntausendschaft